Cameron Mitchell peut désigner :
 Cameron Mitchell (1918-1994), un acteur américain ;
 Cameron Mitchell (1990-), un chanteur et compositeur américain ;

personnage de fiction
 Cameron Mitchell, un personnage de la série télévisée nord-américaine Stargate SG-1.